Wakefield är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Outaouais och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Ottawa. Wakefield ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Wakefield är platt österut, men västerut är den kuperad. Wakefield ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Wakefield. Runt Wakefield är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Val-des-Monts,  km öster om Wakefield. 

I omgivningarna runt Wakefield växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec